Kurzanov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sergei Mikhailovich Kurzanov
 Sergei Kurzanov